Une cour suprême est le nom porté dans certains pays par la juridiction la plus élevée (compétence nationale). Dans certains cas, la Cour suprême d'un pays cumule les rôles de :
 , veillant notamment à la conformité des lois avec la constitution du pays ;
 cour administrative, sur les actes réglementaires du gouvernement (contrôle juridictionnel) ;
 tribunal de dernière instance pour les affaires de l' ;
 tribunal de dernière instance pour les affaires de l'
 tribunal unique pour certains actes (délais de procédure en France...).

À l'inverse, dans certains pays, une cour constitutionnelle peut disposer d'attributs de cour suprême.

Dans certains pays, la Cour suprême joue également un rôle de jugement ou de validation dans la procédure de destitution du chef de l'État.

Certains pays ne disposent pas de cour suprême, mais d'autres juridictions de dernier ressort.

En France, la Cour de cassation et le Conseil d’État sont les deux cours suprêmes des deux ordres juridictionnels : l'ordre judiciaire pour le premier, et l'ordre administratif pour le second.

Cours suprêmes actuelles

En Afrique 
 Afrique du Sud : Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud
 Algérie : Cour suprême
 Angola : Cour suprême d'Angola
 Bénin : Cour suprême
 Burkina Faso : Cour suprême du Burkina Faso
 Burundi : Cour suprême
 Cameroun : Cour suprême
 Cap-Vert : Cour suprême de justice
 République centrafricaine : Cour suprême
 Comores : Cour suprême des Comores
 République démocratique du Congo : Cour suprême de la République démocratique du Congo
 République du Congo : Cour suprême de la République du Congo
 Côte d'Ivoire : Cour suprême
 Djibouti : Cour suprême de Djibouti
 Éthiopie : Cour suprême fédérale
 Gabon : Cour suprême du Gabon
 Gambie : Cour suprême
 Ghana : Cour suprême
 Guinée : Cour suprême
 Guinée-Bissau : Cour suprême de Guinée-Bissau
 Guinée équatoriale : Cour suprême de Guinée équatoriale
 Kenya : Cour suprême
 Liberia : Cour suprême du Liberia
 Libye : Cour suprême de Libye
 Madagascar : Cour suprême de Madagascar
 Mali : Cour suprême du Mali
 Maroc : Cour de cassation (appelée Cour suprême jusqu'en 2011)
 Maurice : Cour suprême de Maurice
 Mauritanie : Cour suprême de Mauritanie
 Mozambique : Cour suprême du Mozambique
 Namibie : Cour suprême de Namibie
 Niger : Cour suprême du Niger
 Nigeria : Cour suprême du Nigeria
 Ouganda : Cour suprême d'Ouganda
 Rwanda : Cour suprême du Rwanda
 São Tomé-et-Príncipe : Cour suprême de São Tomé-et-Príncipe
 Sénégal : Cour suprême du Sénégal
 Seychelles : Cour suprême des Seychelles
 Sierra Leone : Cour suprême de Sierra Leone
 Soudan : Cour suprême du Soudan
 Soudan du Sud : Cour suprême du Soudan du Sud
 Tchad : Cour suprême du Tchad
 Togo : Cour suprême du Togo
 Zambie : Cour suprême de Zambie
 Zimbabwe : Cour suprême du Zimbabwe

En Amérique 
 Argentine : Cour suprême d'Argentine
 Bahamas : Cour suprême des Bahamas
 Barbade : Cour suprême de la Barbade
 Belize : Cour suprême du Belize
 Canada : Cour suprême du Canada (en )
 certaines provinces et territoires canadiens sont également dotés d'une juridiction portant ce nom :
 Terre-Neuve-et-Labrador : Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador
 Île-du-Prince-Édouard : Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard
 Nouvelle-Écosse : Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
 Colombie-Britannique : Cour suprême de la Colombie‑Britannique
 Yukon : Cour suprême du territoire du Yukon
 Territoires du Nord-Ouest : Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
 Chili : Cour suprême du Chili
 Colombie : Cour suprême de justice
 Costa Rica : Cour suprême du Costa Rica
 République dominicaine : Cour suprême de la République dominicaine
 États-Unis : Cour suprême des États-Unis
 Tous les États américains possèdent également une juridiction portant ce nom :
 Cour suprême d'État des États-Unis
 Californie : Cour suprême de Californie
 Connecticut : Cour suprême du Connecticut
 Floride : Cour suprême de Floride
 Géorgie : Cour suprême de Géorgie
 Hawaï : Cour suprême d'Hawaï
 Illinois : Cour suprême de l'Illinois
 Kentucky : Cour suprême du Kentucky
 Michigan : Cour suprême du Michigan
 Minnesota : Cour suprême du Minnesota
 Mississippi : Cour suprême du Mississippi
 New Hampshire : Cour suprême du New Hampshire
 New Jersey : Cour suprême du New Jersey
 New York : Cour suprême de New York (n'est pas la plus haute juridiction de l'État)
 Ohio : Cour suprême de l'Ohio
 Pennsylvanie : Cour suprême de Pennsylvanie
 Utah : Cour suprême de l'Utah
 Vermont : Cour suprême du Vermont
 Washington : Cour suprême de l'État de Washington
 Guatemala : Cour suprême du Guatemala
 Guyane : Cour suprême du Guyana
 Honduras : Cour suprême du Honduras
 Mexique : Cour suprême de justice
 Nicaragua : Cour suprême du Nicaragua
 Organisation des États de la Caraïbe orientale : Cour suprême de la Caraïbe orientale
 Panama : Cour suprême du Panama
 Paraguay : Cour suprême du Paraguay
 Pérou : Cour suprême du Pérou
 Salvador : Cour suprême du Salvador
 Trinité-et-Tobago : Cour suprême de Trinité-et-Tobago
 Uruguay : Cour suprême d'Uruguay

En Asie 
 Afghanistan : Cour suprême
 Azerbaïdjan : Cour suprême d'Azerbaïdjan
 Bangladesh : Cour suprême du Bangladesh
 Bhoutan : Cour suprême du Bhoutan
 Birmanie : Cour suprême de Birmanie
 Brunei : Cour suprême du Brunei
 Cambodge : Cour suprême du Cambodge
 Chine : Cour populaire suprême chinoise
 Corée du Nord : Cour suprême de Corée du Nord
 Corée du Sud : Cour suprême de Corée du Sud
 Émirats arabes unis : Cour suprême fédérale
 Géorgie : Cour suprême de Géorgie
 Inde : Cour suprême de l'Inde
 Indonésie : Cour suprême
 Irak : Cour suprême d'Irak
 Iran : Cour suprême d'Iran
 Israël : Cour suprême d'Israël
 Japon : Cour suprême du Japon
 Kazakhstan : Cour suprême du Kazakhstan
 Kirghizistan : Cour suprême Kirghizstan 
 Laos : Cour suprême populaire du Laos
 Maldives : Cour suprême des Maldives
 Mongolie : Cour suprême de Mongolie
 Népal : Cour suprême du Népal
 Oman : Cour suprême d'Oman
 Ouzbékistan : Cour suprême d'Ouzbékistan
 Pakistan : Cour suprême du Pakistan
 Philippines : Cour suprême des Philippines
 Singapour : Cour suprême de Singapour
 Sri Lanka : Cour suprême du Sri Lanka
 Tadjikistan : Cour suprême du Tadjikistan
 Thaïlande : Cour suprême de Thaïlande
 Timor oriental : Cour suprême de justice
 Turkménistan : Cour suprême du Turkménistan
 Yémen	: Cour suprême du Yémen
 Viêt Nam : Cour populaire suprême du Viêt Nam

En Europe 
 Albanie : Cour suprême d'Albanie
 Autriche : Cour suprême
 Biélorussie : Cour suprême de Biélorussie
 Bulgarie :
 Cour suprême de cassation de Bulgarie
 Cour administrative suprême de Bulgarie
 Chypre : Cour suprême de Chypre
 Croatie : Cour suprême de Croatie
 Danemark : Cour suprême du Danemark
 Estonie : Cour suprême d'Estonie
 Finlande : Cour suprême de Finlande
 Grèce : Cour suprême spéciale (ne siège pas en permanence) 
 Irlande : Cour suprême
 Islande : Cour suprême d'Islande
 Kosovo : Cour suprême du Kosovo (en , en )
 Lettonie : Cour suprême de Lettonie
 Liechtenstein : Cour suprême du Liechtenstein
 Lituanie : Cour suprême de Lituanie
 Macédoine du Nord : Cour suprême de Macédoine du Nord
 Moldavie : Cour suprême de justice de Moldavie
 Norvège : Cour suprême de Norvège
 Pays-Bas : Cour suprême des Pays-Bas
 Pologne : 
 Cour suprême de Pologne
 Cour administrative suprême de Pologne
 Royaume-Uni : Cour suprême du Royaume-Uni
 Russie : Cour suprême de la fédération de Russie
 Serbie : Cour suprême de cassation
 Slovénie : Cour suprême de Slovénie
 Suède : il existe deux cours suprêmes :
 la Cour suprême de Suède consacrée au droit civil et au droit pénal
 la Cour administrative suprême de Suède consacrée au droit administratif
 Tchéquie :
 Cour suprême de Tchéquie
 Cour administrative suprême de Tchéquie
 Ukraine : Cour suprême d'Ukraine (Верховний Суд України, Verkhovny Sud Ukrayiny)

En Océanie 
 Australie, à l'échelle des États et territoires (il s'agit en revanche de la Haute Cour d'Australie pour l'échelle fédérale) :
 Cour suprême de l'Australie-Occidentale
 
 
 
 
 Cour suprême du Victoria
 
 
 
 Fidji : Cour suprême des Fidji
 Îles Marshall : Cour suprême des Îles Marshall
 Micronésie : Cour suprême des États fédérés de Micronésie
 Nauru : Cour suprême de Nauru
 Nouvelle-Zélande : Cour suprême de Nouvelle-Zélande
 Palaos : Cour suprême des Palaos
 Papouasie-Nouvelle-Guinée : Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Samoa : Cour suprême des Samoa
 Vanuatu : Cour suprême du Vanuatu

Anciennes cours suprêmes 
 Allemagne : Cour suprême des Finances du Reich allemand et Cour suprême de la RDA
 URSS : Cour suprême de l'URSS
 Royaume-Uni : Cour suprême britannique pour la Chine et le Japon

Voir aussi